Arnette Hallman puede hacer referencia a:
 Arnette Hallman, baloncestista nacido en 1958
 Arnette Hallman, baloncestista nacido en 1988, hijo del anterior.